Dalai Nur kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hulun Nur, sjö, Inre Mongoliet, 
 Dalai Nur (sjö i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar